Раймунд Хуго Август Вильгельм Пахт (1822—1854; ) — российский , , натуралист, ,  и ; доктор философии.

Биография

Раймунд Пахт родился 27 сентября 1822 году; происходил из балтийских немцев. В 1841 году поступил в Императорский Дерптский университет, где изучал врачебное искусство и минералогию. В 1846 году успешно окончил университетский курс и в 1847 году получил звание кандидата, а в 1849 году — учёную степень доктора философии. 

После этого Р. Пахт отправился за границу и продолжал свои занятия в Лейпцигском университете и Фрейбергской горной академии. 

В 1852 году Раймунд Пахт получил степень доктора философии в Берлине, затем вернулся в России и в 1853 и 1854 гг. жил частными уроками. 

В 1853 г. Пахт предпринял научное путешествие на юг Российской империи, а после возвращения стал консерватором Императорской Петербургской Академии наук.

Раймунд Хуго Август Вильгельм скончался 2 июля 1854 года в городе Санкт-Петербурге.

Примечания

Литература 
 
 А. Гассельблат и Г. Отто. Alb. Acad. d. Kaiserł. Univers. Doprat. Дерпт, 1889 г.

Персоналии:Петербургская академия наук